Summer Storm (film), een film uit 1944.
Een alternatieve titel van de Duitse film Sommersturm
Summer Storm (miniserie), een miniserie uit 1988.
Summer Storm (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de serie Beverly Hills, 90210.